Labisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Labisch (* 1946), deutscher Historiker, Soziologe, Arzt und Professor für Medizingeschichte
 Siegmund Labisch (1863–1942), jüdischer Staatenloser, Rabbiner, Soziologe, Fotograf (auch Lichtbildner) für Illustrationsfotografien

Siehe auch

 Zander & Labisch, Berliner Fotoatelier und -agentur